Langenbruck ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Langenbruck (Beutelsbach), Ortsteil der Gemeinde Beutelsbach, Landkreis Passau, Bayern
 Langenbruck (Reichertshofen), Ortsteil der Gemeinde Reichertshofen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Langenbruck (Vilseck), Ortsteil der Gemeinde Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Langenbruck ist der Name folgender Orte in der Schweiz:
 Langenbruck, Gemeinde im Bezirk Waldenburg im Kanton Basel-Landschaft

Langenbruck ist der Name folgender Orte in Tschechien:
 Gemeinde Dlouhý Most, Okres Liberec
 Ortsteil Dlouhé Mosty von Františkovy Lázně, Okres Cheb
 Ortsteil Olšina von Horní Planá, Okres Český Krumlov

Siehe auch:
 Langbruck
 Lange Bruck
 Lange Brücke
 Langenbrück
 Langenbrücken
 Langenbrügge